Хвостов, Михаил:
 Хвостов, Михаил Михайлович (1872—1920) — историк древнего мира, профессор Казанского университета.
 Хвостов, Михаил Михайлович (род. 1949) — министр иностранных дел Белоруссии в 2000—2003 годах.